Die Volleyball-Weltliga war ein Wettbewerb für die Nationalmannschaften der Männer. Das Turnier wurde von 1990 bis 2017 jährlich ausgetragen. Ein ähnliches Turnier für die Frauen-Mannschaften war der Volleyball World Grand Prix. Ab 2018 wurde die Weltliga durch die Volleyball Nations League ersetzt.

Reglement 
Die FIVB änderte das Reglement immer wieder, um den sportlichen Wert der Weltliga und die Attraktivität für die Zuschauer zu erhöhen. Dennoch gab es einige grundlegende Bestimmungen.

 Die Teilnehmer der Weltliga qualifizierten sich nicht, sondern wurden von der FIVB eingeladen.
 Die Teilnehmer mussten für eine TV-Liveübertragung im eigenen Land sorgen.
 Der Wettbewerb war in mindestens zwei Phasen unterteilt. Die Vorrunde (oft als „interkontinentale Runde“ bezeichnet) fand in mehreren Austragungsorten statt. Die Finalrunde(n) wurde(n) an einem zentralen Ort ausgetragen.
 In der Vorrunde wurden die Mannschaften in Gruppen eingeteilt. Jedes Team absolvierte vier Spiele gegen die Gruppengegner, jeweils zweimal zuhause und zweimal auswärts. An einem Wochenende fanden zwei Spiele statt.
 Nach der Vorrunde qualifizierten sich die besten Mannschaften für die nächste(n) Runde(n). Die Anzahl hing von der Teilnehmerzahl und vom verwendeten Format ab.
 Der Gastgeber war automatisch für die Endrunde qualifiziert.
 Die FIVB hatte für die Endrunde mehrere Formate ausprobiert: Top Six, Top Four und Viertel- / Halbfinale. Seit 2006 kam ein gemischtes Format zur Anwendung. Die Viertelfinalisten wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe absolvierten das Halbfinale und Endspiel.
 In der Vorrunde umfasste eine Mannschaft 18 Spieler, von denen der Trainer für das jeweilige Wochenende zwölf auswählte. In der Endrunde waren nur zwölf Spieler zugelassen.

Geschichte 
Die Weltliga wurde 1990 im Rahmen einer umfangreichen Marketingkampagne der FIVB gegründet, welche die Aktivitäten des Weltvolleyballverbandes am Ende des Jahrhunderts prägte. Durch den jährlichen Wettbewerb wollten die Verantwortlichen die Sportart fördern und Zuschauer aus aller Welt anlocken. Zu dieser Zeit waren die wichtigsten internationalen Turniere, die im Vierjahres-Rhythmus stattfanden, auf ein Gastgeberland beschränkt. Die Weltliga sollte jedoch jährlich stattfinden, wobei jedes Team Gastgeber für einige Vorrundenspiele ist. Weitere Teilnahmebeschränkungen wie die vorgeschriebene lokale TV-Übertragung sicherten eine intensive Medienpräsenz.

Die Strategie der FIVB erwies sich als erfolgreich; zur Jahrhundertwende hatte sich die Weltliga als bedeutendes internationales Ereignis etabliert. Die großzügigen Preisgelder – die Summe stieg von 1990 bis 2004 von einer Million auf 13 Millionen Dollar – kompensierten nach Ansicht der nationalen Verbände den Mangel an Tradition und Prestige. Nach dem Erfolg der Weltliga startete die FIVB 1993 mit dem World Grand Prix einen ähnlichen Wettbewerb für die Frauen. Dieser wurde vor allem in Ostasien sehr beliebt, während er in der restlichen Welt nicht so erfolgreich war.

Turniere 
In den 1990er Jahren dominierten die Italiener die Weltliga und gewannen die ersten drei Turniere. 1993 konnte Brasilien als amtierender Olympiasieger den Heimvorteil nutzen, aber in den nächsten beiden Jahren waren die Südeuropäer wieder erfolgreich. 1996 bezwang der spätere Olympiasieger aus den Niederlanden die Italiener in einem Endspiel über fünf Sätze, aber ein Jahr später holte die dominierende Mannschaft des Jahrzehnts wieder den Titel. 1998 setzte sich Kuba durch, bevor sich Italien 1999 und 2000 seine Erfolgsbilanz auf acht Erfolge in elf Jahren ausbaute. 2001 endete die Dominanz der Italiener jedoch, als sie Brasilien in drei Sätzen unterlagen. Die Südamerikaner entwickelten sich mit weiteren Erfolgen in den Jahren 2003 bis 2007 zur neuen Macht in der Weltliga. Zuvor konnte Russland 2002 einmal gewinnen. 2008 beendeten die USA die brasilianische Serie und holten selbst zum ersten Mal den Titel. Doch in den nächsten beiden Jahren siegten die Brasilianer erneut. 2011 gewann Russland zum zweiten Mal die Weltliga, nachdem sie sich wieder gegen die Brasilianer durchsetzen könnten. 2012 gewann Polen zum ersten Mal den Titel, 2015 erstmals Frankreich.

Medaillenspiegel

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Seite der FIVB zur Weltliga

 
Erstveranstaltung 1990